Рамазан Кумарбекович Сарпеков ( род. 11 декабря 1955; , Талды-Курганская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский политический и общественный деятель, Заслуженный деятель Казахстана, .

Биография 
Рамазан Кумарбекович Сарпеков Родился 11 декабря 1955 года в г. Панфилов Талды Курганской области. Происходит из племени суан.

В 1982 году окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова по специальности юрист.

Владеет казахским, русским, уйгурским языками.

Трудовая деятельность 
После окончания университета работал следователем прокуратуры Джангельдинского района Тургайской области.

С 1976 по 1981 годы — электрик Строительного управления «Электромонтаж».

С 1981 по 1982 годы — инспектор отдела кадров Ауэзовского ремонтно-строительного управления города Алма-Аты.

С 1982 по 1986 годы — следователь Прокуратуры Джангельдинского района Тургайской области.

С 1986 по 1988 годы — старший следователь по особо важным делам Прокуратуры Тургайской области.

С 1988 по 1989 годы — следователь Прокуратуры Амангельдинского района Кустанайской области.

С 1989 по 1994 годы — председатель народного суда Амангельдинского района Кустанайской области.

С 1994 по 1995 годы — заместитель Председателя Тургайского областного суда.

С 1995 по 1997 годы — председатель коллегии по уголовным делам Тургайского областного суда.

С 1997 по 1999 годы — председатель регионального судебного состава в городе Аркалыке, судья Костанайского областного судаү

С 2005 по 2006 годы — первый заместитель Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы — руководитель Аппарата и член коллегии Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Выборные должности, депутатство 
С октябрь 1999 по ноябрь 2004 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан II созыва, Член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

С 2007 по 2011 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан», Член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

С 2011 по 2016 годы — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии «Нур Отан», Член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Награды и звания 
 Нагрудный знак «Почётный работник прокуратуры Республики Казахстан» (2002)
 Орден Курмет (2006)
 Орден Парасат (2014)
 Нагрудный знак «За вклад в развитие адвокатуры» (2014)
 Орден «Содружество» (МПА СНГ)
 Почётная грамота МПА СНГ (2010)
 Награждён правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан.
 2016 — почётные звания «Почетный гражданин Костанайской области» за особый вклад в социально-культурное развитие области

Примечания

См. также 
 1. Личная страница депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Рамазана Сарпекова

Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Члены партии «Аманат»
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана II созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Почётные граждане Костанайской области